Кріс Еверт була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 International Tennis Federation (ITF) tournament details 

Brisbane International, одиночний розряд